Der Tessin-Marathon () war der einzige  Marathon im Kanton Tessin. Er fand von 1983 bis 2013 jeweils im November in Tenero statt und wurde von der Società Atletica Vis Nova veranstaltet. Zum Programm gehörte auch ein Halbmarathon. 2014 wurde der geplante Lauf wegen Mangels an Sponsoren annulliert. Seit 2015 hat der Ascona-Locarno Marathon den Tessin-Marathon abgelöst.

Die Strecke war ein flacher, asphaltierter Rundkurs durch die Magadino-Ebene und entlang des Lago Maggiore mit einem Abstecher ins Zentrum von Locarno, der beim Halbmarathon einmal und beim Marathon zweimal durchlaufen wurde.

Siebenmal wurden die Schweizer Marathonmeisterschaften im Rahmen des Tessin-Marathons ausgetragen: 1985, 1989, 1992, 1996–98 und 2007.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:16:51 h, Disso Dissessa (ETH), 1992 
 Frauen: 2:38:50 h, Genoveva Eichenmann (SUI), 1985

Siegerlisten

Marathon 
Quelle für Ergebnisse vor 1999: ARRS

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (deutsche Version)
 Tessin-Marathon 2004 auf LaufReport.de
 Laufberichte und Meldungen vom Tessin-Marathon auf marathon4you.de

Fussnoten 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Tessin